Анхелес Монтоліо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Анка Барна.

Магі Серна виграла титул, у фіналі перемігши Анку Барну з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 
 ITF Tournament profile 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open